Лос Манзаниљос има више значења:

 Лос Манзаниљос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Манзаниљос (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику